El término Again, (en inglés: "de nuevo", "otra vez", "nuevamente") puede hacer referencia a:

Canciones 
 Again, canción de la cantante de pop Janet Jackson (1993);
 Again, canción de la banda de grunge Alice in Chains (1995);
 Again, canción del cantante de hard rock Lenny Kravitz (2000);
 Again, canción de la banda de rock cristiano Flyleaf (2009);
 Again, canción de Yui;
 Again, canción de la cantante Noah Cyrus junto con el rapero XXXTentacion (2017);

Otros 
 Again, un videojuego de aventura de Nintendo DS (2009).